Лејк Ворт има више значења:
 Лејк Ворт (Тексас)
 Лејк Ворт (Флорида)